Petăr Šiškov  – cestista e allenatore di pallacanestro bulgaro
 Aleksandr Semënovič Šiškov – politico, militare e scrittore russo